Ки́ран Бью (, род. 18 августа 1980, Хартлпул, Дарем, Англия) — английский актёр. Наиболее известен по роли Альфонса, герцога Калабрии в телесериале «Демоны Да Винчи». Он получил заглавную роль в мини-сериале «Беовульф».

Ранняя жизнь и образование 
Бью родился в Хартлпуле, графство Дарем и учился в местной школе. Позже он окончил Лондонскую академию музыкального и драматического искусства.

Как молодой фехтовальщик Бью выиграл несколько наград на британских чемпионатах по фехтованию, состязался по всей Европе и занял 21-ое место на Кадетском чемпионате мира в 1996 году. В детстве он также был конкурентоспособным пловцом и баскетболистом. В настоящее время он продолжает заниматься фехтованием.

Фильмография

Кино

Телевидение

Театр

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства
Спортсмены по алфавиту
Фехтовальщики Великобритании
Киноактёры Великобритании